Ел Манчадо има више значења:

 Ел Манчадо (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Манчадо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манчадо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манчадо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику